Такмичење у десетобоју на Светском првенству у атлетици 2015. у Пекингу  одржана је 28. и 29. августа на Националном стадиону.

Титулу светског првака из Москве 2013. одбранио је Ештон Итон из САД.

Земље учеснице 
За квалификацију на првенство, десетобојци су морали имати резултат од најмање 8.075 бодова у периоду од 1. јануара 2012. и 10. августа 2013.

Учествовало је 29 десетобојца из 18 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2015. 
20. август 2015..

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих десетобојаца у 2015. пре почетка светког првенства (26. августа 2015) имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2015.

Рекорди светских првенства десетобојаца по дисциплинама 
 100 м : 10,34 Chris Huffins  1995 — нови рекорд 10,23 Ештон Итон,  2015.
 Даљ : 8,07 м Томаш Дворжак  2001.
 Кугла : 17,54 м Мајк Смит  1997.
 Вис : 2,25 м Кристијан Шен  1987.
 400 м : 46,21 Дин Мејси  2001 — нови рекорд 45:00 Ештон Итон,  2015.
 Првог дана : 4.638 бодова исто Дин Мејси 2001.
 110 м пр. : 13,55 Франк Буземан  1997.
 Диск : 53,68 м Брајан Клеј  2005.
 Мотка : 5,50 м Sébastien Levicq  1999.
 Копље : 72,00 м Брајан Клеј  2005.
 1.500 м : 4:11,82 Beat Gähwiler  1991.

Сатница 

Времена су дата према локалном времену UTC+8.

Резултати

100 метара 
Трка на 100 м је стартовала у 9:00. Такмичари су били подељени у 4 групе.
Ветар:Група 1: -0,5 м/с, Група 2: -0,7 м/с, Група 3: -0,2 м/с, Група 3: -0,4 м/с,

Скок удаљ 
,

Бацање кугле 
,

Скок увис 
Скок у вис је стартовано 10. септембра 2013. године у 15:30
,,.

400 метара 
,,

110 метара препоне 
,,<ref>Бодови после 6 дисциплина</ref>Ветар:''' 1. група -0,2 м/с; 2. група -0,1 м/с; 3. група 0,0 м/2: 4. група - -0,2 м/с

Бацање диска 
,,

Скок мотком

Бацање копља

1.500 метара

Коначан пласман

Референце

Спољашње везе 
Званични сајт првенства
Комплетни резултати СП 2015. сајт ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2015.
Десетобој на Светском првенству у атлетици на отвореном